Let's Make Sure We Kiss Goodbye — девятый студийный альбом американского кантри-певца Винса Гилла, изданный 18 апреля 2000 года на лейбле MCA Nashville и получивший золотой статус в США.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий (Hartford Courant, People, Chicago Tribune, Entertainment Weekly, Los Angeles Times) и номинацию на Грэмми-2001 в категории Лучший кантри-альбом.

Список композиций 
 «One» (Vince Gill) — 3:47
 «Feels Like Love» (Gill) — 4:15
 «Let’s Make Sure We Kiss Goodbye» (Gill) — 4:04
 «For the Last Time» (Steve Diamond, Gill) — 3:52
 «When I Look Into Your Heart» (Gill, Amy Grant) — 3:07
 duet with Amy Grant
 «Shoot Straight from Your Heart» (Gill) — 3:52
 «The Luckiest Guy in the World» (Gill, Michael Omartian) — 3:34
 «Little Things» (Gill, Leslie Satcher) — 3:44
 «Baby Please Don’t Go» (Gill) — 3:36
 «Look What Love’s Revealing» (Gill, Grant) — 4:23
 «That Friend of Mine» (Gill, Reed Nielsen) — 4:37
 «Hey God» (Gill) — 3:20

Чарты

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы MCA Records
Альбомы Винса Гилла